Folgend die Ergebnisse des Olympischen Badmintonturniers 2004 im Dameneinzel.

Ergebnisse

Referenzen 
 tournamentsoftware.com
 Offizieller Report

Dameneinzel
Frauenbadmintonwettbewerb